Hoploscopa är ett släkte av fjärilar. Hoploscopa ingår i familjen Crambidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Hoploscopa